Wanderbühne steht für:

 Tourneetheater, eine umherziehende Schauspieltruppe ohne feste Spielstätte 
 eine deutsche Wanderbühne, als volkstümliche Theaterform im deutschsprachigen Raum des 17. bis 19. Jahrhunderts
 eine nicht ortsgebundene Spielstätte für Theater- und andere Darbietungen, siehe Schaubude
 eine Wagenbühne
 eine Simultanbühne
 Wanderbühne – Zeitschrift für Literatur und Politik (1981–1983), siehe Wanderbühne (Zeitschrift)